Historia – video raccolta del gruppo musicale Def Leppard
Historia – rivista mensile italiana di storia